Роберт Швегла (; ) — чехословацкий и словацкий хоккеист, защитник. Играл в НХЛ с 1995 по 2003 год за команды «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс». После окончания сезона 2002/03 завершил карьеру. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 в Альбервилле в составе сборной Чехословакии.

Карьера 
Роберт Швегла начал свою карьеру в чемпионате Чехословакии 1989/90, в клубе «Дукла Тренчин». После успешного сезона 1991/92 он переехал в Швецию и стал выступать за команду «Мальмё». В шведской лиге он играл очень результативно, забивая больше всех среди защитников.  Через три года перебрался за океан, где в течение восьми сезонов играл за «Флориду Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Завершил карьеру в 2003 году в возрасте 34 лет.

После окончания карьеры работал ассистентом главного тренера в тренчинской «Дукле» и сборной Словакии.

В августе 2015 года стал генеральным менеджером сборной Словакии. После неудачного для словацкой сборной чемпионата мира 2017 года Швегла вместе с главным тренером Здено Цигером были уволены, на их места пришли  Мирослав Шатан и Крэйг Рэмзи.

Достижения

Командные 

 Чемпион Чехословакии 1992
 Чемпион Швеции 1994
 Обладатель кубка Европы 1993
 Финалист кубка Стэнли 1996
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1987
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 и чемпионатов мира 1992 и 2003

Личные 

 Обладатель Золотой клюшки лучшему хоккеисту Чехословакии 1992
 Лучший защитник чемпионата мира 1992
 Лучший снайпер среди защитников шведской лиги 1993 (19 голов) и 1994 (14 голов)
 Лучший бомбардир среди защитников чемпионата мира 1992 (8 очков), Олимпийских игр 1994 (6 очков) и чемпионата Швеции 1994 (39 очков)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Семья 
Женат, двое сыновей: Доминик (род. в 1991 году) и Роберт-младший (род. в 1995 году).

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Словакии
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»
Члены Зала славы словацкого хоккея